Вільне́в-сюр-Іо́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на південний схід від Парижа, 160 км на північний захід від Діжона, 39 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2513 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5402,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сайт міста 
 Вільнев-сюр-Іонн на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнев-сюр-Іонн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільнев-сюр-Іонн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-сюр-Іонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільнев-сюр-Іонн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна
Населені пункти, засновані 1163